Steve Russell peut désigner :

 Steve Russell, un informaticien ayant notamment créé en 1962 un des premiers jeux vidéo de l'histoire, intitulé Spacewar! ;
 Steve Russell, un homme politique ;
 Steve Russell, un écrivain.